Lien Shui kan syfta på följande platser:

Kina 

 Lianshui He, vattendrag, Shaanxi, 
 Lian Shui, vattendrag, Hunan, 
 Jiuxian He, vattendrag, Fujian, 

Robotskapade Kinaförgreningar